Фамилија Миранда има више значења:

 Фамилија Миранда, Ехидо Најарит Парсела Нумеро Дос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Миранда (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику